Дзьобоголові (Rhynchocephalia)  — ряд ящіркоподібних рептилій, що включає тільки один живий рід Гатерія (Sphenodon) і два живі види. Незважаючи на сучасну відсутність різноманітності, дзьобоголові колись включали широкий масив родів і декілька родин і своїм корінням тягнеться до мезозойської ери.

Систематика 

Sphenodontia  — сестринська група до Squamata (який включає ящірок, змій і амфісбен, належать до надряду Lepidosauria, єдиний сучасний таксон в межах Lepidosauromorpha.

Таксономія 

 †Gephyrosauridae
 Sphenodontia 
 †Diphydontosaurus?
 †Godavarisaurus
 †Paleollanosaurus?
 †Pelecymala
 †Planocephalosaurus
 †Rebbanasaurus
 †Sphenocondor
 Eusphenodontia
 †Brachyrhinodon
 †Clevosaurus
 †Colobops?
 †Lanceirosphenodon
 †Polysphenodon
 Neosphenodontia
 †Diphydontosaurus
 †Homoeosaurus
 †Lamarquesaurus
 †Pamizinsaurus
 †Sigmala
 †Tingitana
 †Vadasaurus
 †Whitakersaurus
 †Opisthodontia
 †Pleurosauridae
 †"Sapheosaurs"
 Sphenodontidae

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує еволюційні зв'язки за  Rauhut et al., 2012.

Примітки

Джерела 
 Daugherty CH, Cree A, Hay JM, Thompson MB (1990). Neglected taxonomy and continuing extinctions of tuatara (Sphenodon). Nature 347, 177–179.
 Evans SE. 2003. At the feet of the dinosaurs: the early history and radiation of lizards. Biological Reviews, 78:513-551. 
 Jones MEH. 2008. Skull shape and feeding strategy in Sphenodon and other Rhynchocephalia (Diapsida: Lepidosauria). Journal of Morphology. 269: 945–966. 
 Jones MEH. 2009. Dentary tooth shape in Sphenodon and its fossil relatives (Diapsida: Lepidosauria: Rhynchocephalia). In Koppe T, Meyer G, Alt KW, eds. Interdisciplinary Dental Morphology, Frontiers of Oral Biology (vol 13). Greifswald, Germany; Karger. 9–15.
 Evans SE, Jones MEH (2010) The Origin, early history and diversification of lepidosauromorph reptiles. In Bandyopadhyay S. (ed.), New Aspects of Mesozoic Biodiversity, 27 Lecture Notes in Earth Sciences 132, 27-44. ,
 

Плазуни
Дзьобоголові
Ряди плазунів